Crenshinibon est un objet de fiction dans l'œuvre du romancier R.A. Salvatore.

Présentation 
Crenshinibon est un artefact maléfique des Royaumes oubliés, qui apparaît en particulier dans les romans L'Éclat de Cristal, Vers la lumière, Retour à la Clarté et Les Ailes noires de la mort par R.A. Salvatore. C'est une relique d'une puissance phénoménale : un éclat de cristal qui tire son énergie de la lumière du soleil. Crenshinibon possède une conscience, ainsi qu'une soif insatiable de pouvoir, et ce à n'importe quel prix. Il recherche prioritairement un possesseur puissant, habituellement un jeteur de sort facilement manipulable, pour pouvoir le contrôler. L'Éclat de Cristal abandonne néanmoins rapidement celui-ci si quelqu'un d'autre est plus susceptible de lui permettre d'arriver à ses fins, à savoir la destruction des royaumes civilisés. La relique est capable d'attirer à elle des centaines d'êtres  maléfiques grâce à son appel magique, et créer ainsi une immense armée pour son possesseur et soi-disant maître.

La plus redoutable capacité de Crenshinibon est sans doute celle de créer une gigantesque tour de cristal, connue sous le nom de Cryshal-Tirith (ce qui signifie littéralement "tour de cristal" en elfique). Pour créer celle-ci, la relique commence par se dupliquer, puis le possesseur du cristal place la copie sur le sol et récite la formule "ibssum dal abdur". Celle-ci se met alors à grandir jusqu'à donner une tour cristalline, image parfaite de Crenshinibon, mais agrandie. La relique a la forme d'un  carré qui émet parfois une lumière verte. La tour puise alors son énergie dans la lumière du soleil, qui lui confère alors plus de force durant la journée. Elle est invulnérable et absorbe toutes les attaques portées contre ses murs et le renvoie à sa source. La seule partie vulnérable est son cœur, c’est-à-dire la copie du cristal qui a servi à sa création. Les portes de la tour sont invisibles aux êtres du plan primaire et seul les créatures planaires peuvent donc la voir.

¹La nature de l'artefact le pousse à devenir le plus puissant possible. Ce désir transcende les habituels standards du bien et du mal.

Histoire
Crenshinibon fut originellement créée par sept liches qui désiraient fabriquer un objet infiniment puissant. Par mépris pour les races que ces rois-sorciers mort-vivants avaient l'intention d'asservir, ils conçurent l'artefact pour qu'il tire sa force du soleil lui-même, symbole de la vie. Lors de la création de l'artefact, les liches furent consumées par la puissance de leur magie mise en commun. L'esprit de ces créatures maléfiques fut anéanti par la relique et absorbé par celle-ci.

Crenshinibon fit sa première apparition dans le plan matériel il y a un millénaire dans les lointaines contrées de Zakhara. À cette époque, l'artefact était simplement un outil de mage, plus qu’un puissant objet. Il pouvait lancer des boules de feu et créer des murs enflammés si intenses qu'ils pouvaient consumer chair et os. On connaissait peu le sombre passé de l'Éclat de Cristal jusqu'à ce qu'il tombe dans les mains d'un sultan. Cet homme appris la vérité au sujet de Crenshinibon, et avec l'aide de nombreux magiciens de sa cour décida que le travail effectué par les liches était incomplet. Cependant, le sultan n'avait aucun rêve de domination  et souhaitait seulement la paix avec ses belliqueux voisins. Utilisant la nouvelle puissance de l'artefact, il créa une rangée de tours cristallines qui s'étendait de sa capitale à travers le désert jusqu'à la seconde ville de son royaume située à un jour de voyage et qui subissait des raids incessants. Il bâtit ainsi environ une centaine de tours. Malheureusement, le sultan avait surestimé la puissance du Cristal. Il pensait que la création de ces tours renforcerait la puissance de l'artefact (ce qui aurait été le cas si autant de tours n'avaient pas été créées) et ne tenait pas compte des avertissements de Crenshinibon. Peu après, une gigantesque tempête de sable dévasta le désert et détruisit les tours de cristal affaiblies. Cette tempête précéda une invasion. Des hordes de combattants s'emparèrent du royaume du sultan et le Cheik sans pitié qui les commandait l'obligea à assister à l'assassinat de sa famille. Crenshinibon absorba alors son esprit. Ainsi, Crenshinibon était enfin achevé. L'artefact, imprégné des esprits tourmentés des sept liches et du sultan commença alors sa quête dans le but d'atteindre le maximum de puissance, quel qu'en soit le prix.

Un puissant démon, Errtu, avait été au service des sept liches qui avaient créé Crenshinibon. Quand l'artefact vola l'énergie vitale qui conservait les liches dans leur état de mort-vivant, les explosions magiques renvoyèrent Errtu dans les Abysses et ce dernier cru alors le cristal détruit. Des siècles plus tard, Le balor découvrit Cryshal-Tirith, un tour de cristal avec à son cœur une image parfaite de l'éclat de cristal. Alors qu'Errtu s'apprêtait à s'emparer du cristal, un être angélique d'une puissance considérable nommé Al Dimeneira s'interposa, et, d'un seul mot, bannit Errtu dans les Abysses. Il tenta alors de détruire Crenshinibon, mais la puissante relique lui brûla les mains et finalement il le lança à travers les plans. Le cristal atterrit finalement au milieu de la neige, dans L'Épine Dorsale du Monde, dans le plan matériel.

Crenshinibon a eu six possesseurs depuis lors. Dans le jeu Icewind Dale de Black Isle Studios, le premier était un démon nommé Belhifet qui, en querelle avec son rival Yxunomei, fut banni du plan matériel. Il était tombé par hasard sur le cristal et forma une armée en utilisant son appel magique. Il érigea Cryshal-Tirith dans la ville d'Havredest, jusqu'à ce qu'un groupe d'aventurier (qui avait préalablement tué Yxunomei) le renvoie dans les Abysses.

Dans le roman L'éclat de Cristal, le second possesseur de Crenshinibon fut un apprenti-sorcier nommé Akar Kessel. Il pouvait difficilement réciter des formules basiques mais avec l'aide du cristal, il était quasiment invincible. Kessel fut finalement tué par une avalanche causée par la propre chaleur de Crenshinibon pendant la bataille contre le fameux ranger drow Drizzt Do'Urden sur le Cairn du Kelvin.

Dans Vers la Lumière, une prêtresse naine du nom de Courtine Serrepince du clan Battlehammer, déterra Crenshinibon alors qu'elle escaladait le Cairn du Kelvin. La cristal s'en débarrassa rapidement car sa foi rendait trop difficile sa prise de contrôle par le cristal, et appela Errtu.

Errtu obtint finalement ce qu'il voulait et fut le nouveau possesseur du cristal. Drizzt, avec l'aide de Wulfgar (que la déesse Lloth avait donné en pâture à Errtu et avait utilisé comme monnaie d'échange pour Drizzt et ses amis), réussirent une fois de plus à bannir Errtu.

Dans Retour à la Clarté, le drow Jarlaxle força Drizzt à lui donner le cristal en prenant l'apparence de Cadderly Bonadieu et s'en servit pour s'implanter dans la cité de Calimport. Son lieutenant Rai'guy Bondalek pensait qu'il pouvait contrôler le cristal plus efficacement que son maître et tenta de le subtiliser. Il fut finalement volé par Artemis Entreri, un compagnon de Jarlaxle, qui avait réussi à se défaire de l'influence maléfique du cristal. Il sauva Jarlaxle des griffes de ses deux lieutenants Kimmuriel Oblodra et Rai'guy Bondalek et le convainquit d'emmener le cristal à Cadderly pour trouver un moyen de détruire l'artefact maléfique.
Crenshinibon fut finalement détruit par le dragon Hephaestus quand Jarlaxle le força par la ruse à cracher le feu sur lui alors qu'il se trouvait dans un globe des ténèbres, ce qui était le seul moyen de mettre un terme à l'existence maléfique de l'éclat de cristal, comme l'avait découvert Cadderly.

Apparitions
La première apparition de Crenshinibon fut dans le roman de R.A. Salvatore l'Éclat de Cristal (premier roman de la trilogie du Val Bise) et plus tard dans Vers la Lumière, puis Retour à la Clarté et enfin, Les Ailes noires de la mort. Ultime apparition de Crenshinibon dans Le Roi fantôme qui semble conclure son histoire. Dans le jeu Icewind Dale, le cristal est détenu par le démon Belhifet.

Nouvelles Éditions 
Depuis 2008, les éditions Milady reprennent les romans des Royaumes Oubliés, jusque-là publiés chez Fleuve Noir, en texte intégral et nouvelle traduction, donc parfois, avec de nouveaux titres (respectant la chronologie des faits).

L'éclat de Cristal devient La Légende de Drizzt T4 - L'éclat de cristal

Les Ailes noires de la mort devient Mercenaires T1 - Serviteur Du Cristal

Liens externes 

Artefact des Royaumes oubliés